Лучки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лучки — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Лучки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Лучки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Лучки — деревня в Березинском районе Минской области.
 Лучки — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Лучки — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Лучки — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лучки — хутор в Ивнянском районе Белгородской области.
 Лучки — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Лучки — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Лучки — местечко в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Лучки — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Лучки — местечко в Боровичском районе Новгородской области.  
 Лучки — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Лучки — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Лучки — деревня в Великосельском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.
 Лучки — деревня в Ивановском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.
 Лучки — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Лучки — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Лучки — село в Хорольском районе Приморского края.
 Лучки — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Лучки — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Лучки — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Лучки — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Лучки — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Лучки — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Лучки — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Лучки — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Лучки — посёлок в составе города Ромны Сумской области.
 Лучки — посёлок в Краснокутском районе Харьковской области.
 Лучки — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.